Deua River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Moruya River, vattendrag, New South Wales, 
 Deua River (vattendrag i Australien), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar